Quellental bezeichnet:
 Quellental (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Höhenzug Wingst, Gemeinde Wingst, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Quellental, Endmoränental und Naturdenkmal bei Glashagen zwischen Retschow und Hohenfelde, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Quellental ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein:
 Quellental (Eggebek), Ortsteil der Gemeinde Eggebek im Kreis Schleswig-Flensburg
 Quellental (Glücksburg), Gebiet der Stadt Glücksburg (Ostsee) nahe Flensburg
 Quellental (Haby), Ortsteil der Gemeinde Haby im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Quellental (Odderade), Ortsteil der Gemeinde Odderade im Kreis Dithmarschen
 Quellental (Pinneberg), Ortsteil der Stadt Pinneberg im Kreis Pinneberg